Héric peut faire référence à :

Toponymes 

Héric, une commune française située dans le département de la Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire ;
La bataille de Héric, qui s'y déroula en 1795.
L'Héric, une rivière française prenant sa source au-dessus de Mons dans le département de l'Hérault ;
Les gorges d'Héric, creusées par cette rivière.

Prénom 

 Héric de Beaujeu, maréchal de France (décédé en 1270) ;
 Héric d'Auxerre, moine bénédictin et poète (841-vers 876).